Csepel (eiland), een eiland in de rivier de Donau
 Csepel, het op dit eiland gelegen district XXI van Boedapest
 Csepel (merk), de op dit eiland vervaardigde auto's en motorfietsen
 Csepel SC, een Hongaarse voetbalclub